Lago Chico kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Lago Verde (sjö i Argentina), Chubut, 
 Lago Chico (sjö i Argentina, Chubut), 

Robotskapade Argentinaförgreningar